Владимирский округ — административно-территориальная единица Ивановской Промышленной области, существовавшая в 1929—1930 годах. Административный центр — город Владимир.

История 
Владимирский округ в составе Ивановской Промышленной области был образован  14 января 1929 года. В состав округа вошли территории упраздненных Владимирского, Гусевского, Ковровского, Вязниковского и Муромского уездов Владимирской губернии.

30 июля 1930 Владимирский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Ивановской Промышленной области.

Административное деление 
Округ был разделён на 11 районов:
 Владимирский,
 Вязниковский,
 Гороховецкий,
 Гусевский,
 Ковровский,
 Меленковский,
 Селивановский,
 Собинский,
 Ставровский,
 Судогодский,
 Суздальский.

Ссылки 
 «Владимирский округ Ивановской промышленной области и его районы» на сайте Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина

Округа РСФСР
1920-е годы во Владимирской области
Административные единицы, образованные в 1929 году
Появились в 1929 году в России
Округа, упразднённые в 1930 году